Cette page recense la liste des épisodes de l'anime Hunter × Hunter (2011), diffusé depuis  sur la chaîne NTV. D'abord diffusé le dimanche matin à 10 h 55, la programmation est déplacée le mercredi à 1 h 29 en octobre 2013. Le dernier épisode fut diffusé le 23 septembre 2014. La série est éditée en DVD et Blu-ray depuis le 25 janvier 2012 au Japon.

Génériques

Génériques de début

Génériques de fin

Répartition des arcs

Liste des épisodes

Arc 1 : Examen d'Hunter

Arc 2 : Kukuru Mountain 
Gon, Kurapika et Léolio partent à Kukuru Mountain afin d'aller chercher Kirua, retenu par sa famille.

Arc 3 : Tour Céleste 
Kirua et Gon se retrouvent à la tour céleste, dans laquelle ils apprendront le nen auprès de Wing.

Arc 4 : York Shin City  
Gon et Kirua rejoignent Kurapika à York Shin pour combattre la brigade fantôme.

Arc 5 : Greed Island

Arc 6 : Fourmi-Chimère

Arc 7 : Les Élections 

|}

Notes et références

Épisodes français

Voir aussi

Article connexe 
 Liste des épisodes de Hunter × Hunter

Lien externe 
  Liste des épisodes

Hunter × Hunter
Hunter × Hunter